

Cinema 
 A trenta secondi dalla fine (Runaway Train) – film del 1985 diretto da Andrei Konchalovsky

Musica 
 Runaway Train – singolo di Rosanne Cash del 1988, dall'album King's Record Shop
 Runaway Train – singolo di Elton John del 1992, dall'album The One
 Runaway Train – traccia dell'album Hear! dei Trixter del 1992
 Runaway Train – singolo dei Soul Asylum del 1993, dall'album Grave Dancers Union
 Runaway Train – traccia dell'album My Favorite Headache di Geddy Lee del 2000

Televisione 
 Assalto al treno (Runaway Train) – episodio della quinta stagione de La signora del West